Homer (Alaska), een plaats in de staat Alaska.
Homer (band), een hardcore/punkband uit België.
Homer (Georgia), een plaats in de staat Georgia
Homer (Illinois), een plaats in de staat Illinois.
Homer (Louisiana)
Homer (maat), een oud-Joodse inhoudsmaat.
Homer (Michigan), een plaats in de staat Michigan.
Homer (Nebraska)
Homer (New York), een plaats in de staat New York.
Homer (Wales), een dorp in Wales.
Homer City, een plaats in de staat Pennsylvania.
Homer Simpson, een personage in de geanimeerde televisieserie The Simpsons.
Mil Mi-12, een Russische transporthelikopter met NAVO-codenaam Homer.